Pußta steht für:
 Pußta, veraltet für Puszta, Landschaftsgroßraum in Ungarn
 Pußta (Gemeinde Rudersdorf), Ortsteil der Gemeinde Rudersdorf (Burgenland), Bezirk Jennersdorf, Burgenland